

Geografia

Austria 
 Thüringen – comune nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)

Germania 
 Thüringen – nome tedesco della Turingia, Stato federato

Trasporti 
 SMS Thüringen – nave da battaglia della Marina imperiale tedesca